Ведме́же () — невелике льодовикове озеро на Кольському півострові, знаходиться на території Оленегорського та Мончегорського міських округів Мурманської області, Росія.

Озеро має трикутну форму, основою напрямку південний захід-північний схід. Вершина трикутника, тобто крайній захід водойми, знаходиться на території Мончегорського міського округу, інша частина — в межах Оленегорського міського округу. Береги дуже порізані, має численні затоки. Через озеро протікає річка, яка впадає до Колозера на заході. Береги заліснені.

Посилання 
 Державний водний реєстр Російської Федерації 

Оленегорський міський округ
Мончегорський міський округ
Озера Мурманської області